18-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 11 по 16 марта 1983 года. Победу одержал итальянский велогонщик Роберто Визентини.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов (включая пролог), общей протяженностью 856,8 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1983 на FirstCycling

1983 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1983 году
Март 1983 года